Survivor Series (1994) — восьмое в истории PPV-шоу Survivor Series, производства американского рестлинг-промоушна World Wrestling Federation (WWF). Шоу прошло 23 ноября 1998 года в «Фриман Колизеум» в Сан-Антонио, Техас, США. Это было последним шоу Survivor Series, которое прошло в традиционный канун/день Дня благодарения.

Состоялось два главных события; в первом Боб Бэклунд выиграл титул чемпиона WWF у Брета Харта в матче болевых приёмов после того, как брат Брета Оуэн убедил их мать бросить полотенце, чтобы закончить матч. В другом главном событии Гробовщик победил Ёкодзуну в матче с гробом с Чаком Норрисом в качестве специально приглашенного силовика.

Результаты

Примечания 

Спортивные соревнования в Сан-Антонио
События 23 ноября